Альдама:

 Альдама — деревня в Мексике, штат Табаско, муниципалитет Комалькалько.
 Альдама — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас.
 Альдама — город в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Альдама — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа.
 Альдама — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Альдама — город в Мексике, штат Чьяпас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Альдама, Андрес (род. 1956) — кубинский боксёр средних весовых категорий.